Стеклозаводский (Стеклозаводской) — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Посёлок расположен на речке Малая Кипарисовка, в 2 км от её впадения в Кипарисовку. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 2 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 16 км, до Владивостока — 52 км. Ближайшая железнодорожная станция Кипарисово расположена в 1,2 км к западу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района